Spółdzielczy Dom Handlowy „Feniks” – secesyjny dom handlowy we Wrocławiu
 Spółdzielczy Dom Handlowy „Feniks” – dom towarowy w Warszawie istniejący w latach 1972–2009